En la mitología griega hay varias personajes llamadas  Autónoe (en griego Ἀυτονόη):

Autónoe, una hija de Cadmo y Harmonía, hermana de Ágave, Ino, Sémele, Ilirio y Polidoro. Se casó con Aristeo, y con este tuvo a Acteón y Macris. Ellas y sus hermanas fueron hechas enloquecer por Dioniso. 
Autónoe, una de las Nereidas.
Autónoe, una de las Danaides, hija de Dánao y Polixo. Se casó con Euríloco, el hijo de Egipto y Caliadne, al que mató.
Autónoe, hija de Pireo, madre de Palemón por Heracles.
Autónoe, una de las asistentes de Penélope.
Autónoe, una de las hijas de Pelias.

También: 

 Un género botánico: Autonoe.
 Un género de anfípodos: Autonoe.
 Un satélite de Júpiter: Autónoe (satélite).

Personajes de la mitología griega